La Champions League di ciclismo su pista 2021, prima edizione della competizione, ha avuto inizio il 6 novembre 2021 a Palma di Maiorca e si è conclusa il 4 dicembre 2021 a Londra a seguito della cancellazione della tappa inizialmente prevista l'11 dicembre a Tel Aviv.

La competizione è stata vinta da Harrie Lavreysen (sprint) e Gavin Hoover (endurance) in campo maschile, e da Emma Hinze (sprint) e Katie Archibald (endurance) in campo femminile.

Calendario

Sistema di punteggio

Classifiche

Sprint

Uomini

Donne

Endurance

Uomini

Donne

Medagliere

Note

Collegamenti esterni

2021
Competizioni sportive a Londra
Competizioni sportive a Palma di Maiorca
Competizioni sportive a Panevėžys